Meeker kan syfta på:

Geografi
 Meeker, Colorado
 Meeker, Oklahoma

Personer
 George Meeker
 Ralph Meeker

Se även 
 Meeker County